Bornos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bornos (ort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Bornos (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar